Фінал кубка африканських націй 2012 — останній матч на кубку африканських націй 2012 року, який відбувся 12 лютого 2012 року на стадіоні «Стад д'Онгонджи» у Лібревілі (Габон). У матчі зіграли збірні Замбії та Кот-д'Івуару.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Сайт турніру    

Кубок африканських націй 2012
2012 у футболі
2012